Ryota Tsuzuki (Heguri, 18 de abril de 1978) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como goleiro.

Carreira 
Ryota Tsuzuki se profissionalizou no Gamba Osaka.

Seleção 
Ryota Tsuzuki integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa das Confederações de 2001.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001